Parafia św. Mikołaja i św. Józefa w Grabownicy – parafia rzymskokatolicka z siedzibą w Grabownicy, znajdująca się w archidiecezji przemyskiej, w dekanacie Grabownica.

Bibliografia 
Informacje o parafiach na stronie archidiecezji przemyskiej

Grabownica Starzeńska
Parafie archidiecezji przemyskiej
Parafie pod wezwaniem św. Mikołaja
Parafie pod wezwaniem św. Józefa
Religia w gminie Brzozów